Rotonde steht für:
 Rotonde de la Villette, französisches Rundgebäude
 Rotonde de Delémont, historischer Lokomotivschuppen der Schweizerischen Bundesbahnen
 Rotonde ferroviaire de Chambéry, Lokomotivdepot in Frankreich

Siehe auch:
 Simiane-la-Rotonde
 Rotonda (Begriffsklärung)
 Rotunde
 Rotunda (Begriffsklärung)
 Rotondo